Guth est le nom de famille de
 Alan Guth (1947-), cosmologiste
 Christian Guth (1908-1994), paléontologue français
 Claude Guth (1962-), coloriste, scénariste et dessinateur de bandes dessinées français
 Jean-Baptiste Guth (1855-1922), peintre et illustrateur français
 Joseph Guth (1860-1927), ébéniste
 Larry Guth (1977-), mathématicien américain
 Otto Guevara Guth (1960-), homme politique du Costa Rica
 Paul Guth (1910-1997), romancier
 Paul Guth (ébéniste) (1878-1918), ébéniste
Paul Guth (rugby à XIII), ancien joueur et entraineur de rugby à XIII
 Pierre-Jean Guth (1909-19??), architecte français
 Vladimir Guth (1905-1980), un astronome
 (3419) Guth, un astéroïde de la ceinture d'astéroïdes, découvert par Ladislav Brožek  en 1981

Notes 

Patronyme lorrain
Patronyme alsacien